Un Kabouter est, dans la mythologie flamande et néerlandaise, une créature comparable au gnome et au lutin. 
Il peut aussi faire référence à :
 Kabouters, un parti anarchiste néerlandais actif de 1969 à 1974
 Kabouter Plop : une série télévisée flamande diffusée depuis 1997
 , un single tirée de Kabouter Plop
 , une bande dessinée et série d'animation flamande diffusée en 2009 et 2010
  et , livres de Rien Poortvliet et Wil Huygen qui inspirèrent les séries télévisées David le gnome et La Sagesse des gnomes
 la kabouteruil, nom néerlandais de la Chevêchette des saguaros.
 , un monument national d'Amsterdam.